Folgende Parteien tragen oder trugen den Namen Freiheitspartei:

 Freiheits-Partei der Schweiz, Schweizer Partei (seit 1985)
 Nationalsozialistische Freiheitspartei, deutsche Partei in der Weimarer Republik (1924/1925)
 Deutschvölkische Freiheitspartei, deutsche Partei in der Weimarer Republik (1922–1928)
 Deutsche Freiheitspartei (1937), Oppositionspartei im Widerstand gegen den Nationalsozialismus
 Freiheitspartei (Indonesien)
 Freiheitspartei Kärntens, kurzzeitiger Name der Kärntner FPÖ im Jahre 1955
Siehe auch: 
 Deutsche Freiheitspartei